Бену̀ Йълдъръмла̀р () е турска актриса, в България е позната с ролите си на Фикрет Текин в сериала Листопад и Нермин Сечкиноолу в Другите отчаяни съпруги.

Биография 
Бену Йълдъръмлар е родена на 22 ноември 1969 година в град Истанбул, Турция. Завършва девическа гимназия в родния си град, след което кандидатства за архитектура, тъй като родителите ѝ не желят тя да бъде актриса. Обаче на изпита я скъсват и тя постъпва в Общинския театър и е сред шестимата най-добри във випуска си. Започва да учи гръцки език и литература в Истанбулския университет, но разбира, че няма да се справи и с това, отказва се и се посвещава изцяло на театъра. След дипломирането си през месец юни 1990 година, започва работа в Градския театър. През 1990 - 1991 година е в Лондон, в института Westminster Adult Education за да специализира драма. През 1995 година се омъжва за актьора от Държавния театър Бюлент Емин Ярар. От него има дъщеря, родена през 1999 година, на име Ада. Преди „Листопад“ Фикрет играе същата роля четири години на театралната сцена, която се придържа към оригинала на произведението и интерпретира тридесетте години на 20 век. Актрисата пояснява, че не прилича на никоя от героините си. Въпреки че изглежда висока, тя е висока едва 1,60 м.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт  
 Бену Йълдъръмлар в SinemaTürk 
 Бену Йълдъръмлар в Diziler.com 
 Бену Йълдъръмлар в Sinemalar.com 
 Бену Йълдъръмлар в IMDb 

Турски актьори и актриси
Възпитаници на Истанбулския университет
Родени в Истанбул